Halsch ist der Familienname folgender Personen:

 Karin Halsch (* 1960), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses (MdA)
 Volker Halsch (* 1964), deutscher Politiker (SPD) und Manager